Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Wheaton che ha battuto in finale Michael Chang 7–5, 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Assente
 Jim Courier (primo turno)
 Michael Stich (semifinali)
 Ivan Lendl (semifinali)

 Guy Forget (quarti di finale)
 Jimmy Connors (primo turno)
 David Wheaton (campione)
 Patrick McEnroe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1991
ATP Tour 1991